Lee Ya-hsuan e Kotomi Takahata erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Lu Jingjing e You Xiaodi hanno sconfitto Guo Hanyu e Ye Qiuyu col punteggio di 7–62, 4–6, [10–5].

Teste di serie 

  Monique Adamczak /  Storm Sanders (primo turno)
  Han Xinyun /  Jessica Moore (quarti di finale)

  Dalila Jakupovič /  Danka Kovinić (primo turno)
  Jiang Xinyu /  Lu Jiajing (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dalian Open 2017
WTA Challenger Tour 2017